Хруста́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хрустальная улица — улица в Волгограде.
 Хрустальная улица — улица в Екатеринбурге.
 Хрустальная улица — улица в Иванове.
 Хрустальная улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 Хрустальная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Хрустальная улица — улица в Твери.

Украина 
 Хрустальная улица — улица в Николаеве Николаевской области.